Xonotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xonotla, Soledad Atzompa, ort, 
 Xonotla, Puebla, ort, Zacatlán, 
 Xonotla, Tezonapa, ort,